Мойсил () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мойсил, Григоре Константин (10 января 1906, Тулча, Королевство Румыния — 21 мая 1973, Оттава, Канада) — румынский математик, профессор, член Румынской академии.
 Мойсил, Юлиу (19 мая 1859, Нэсэуд, Австрийская империя — 28 января 1947, Нэсэуд, Румыния) — румынский писатель, публицист и педагог.